Азиатская отборочная группа — традиционный выставочный турнир в Астане (Казахстан), проведённый в 2009 году. По схеме турнира 6 национальных команд из азиатского региона (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство и путёвку в основной турнир в Перте в отдельном матче.

Турнир-2009 проводился с 11 по 14 ноября 2009 года на кортах Национального теннисного центра в Астане, Казахстан.

Посев участников

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Казахстан - Китай

Китай - Индия

Казахстан - Индия

Группа В

Таиланд - Южная Корея

Тайвань - Южная Корея

Таиланд - Тайвань

Финал

Казахстан - Тайвань

Ссылки 
 Сайт турнира

См. также 
 Общая информация
 Теннис

Кубок Хопмана 2010
Спортивные соревнования в Казахстане